Freeways – album dei Bachman-Turner Overdrive del 1977
 Freeways – EP dei Men Without Hats del 1985

Pagine correlate 
Freeway